Магистрала 23 на САЩ () е пътна магистрала, част от Магистралната система на Съединените щати преминаваща през щатите Флорида, Джорджия, Северна Каролина, Тенеси, Вирджиния, Кентъки, Охайо и Мичиган. Обща дължина 1392,8 мили (2241,4 km), от които най-много в щата Джорджия 376 мили (605 km), най-малко – в щата Флорида 37,7 мили (60,6 km).

Магистралата започва в центъра на град Джаксънвил, разположен в североизточната част на Флорида, при 814 km на Магистрала 1 на САЩ, насочва се на север-северозапад и след 61 km навлиза в щата Джорджия. Тук магистрала преминава през 14 окръжни центъра, в т.ч. и през столицата Атланта, където завива на североизток, а след това на север и преминава на територията на щата Северна Каролина. На протежение от 171 km пресича най-западната, планинска част на щата, навлиза в крайната източна част на щата Тенеси, а след 92 km преминава в крайната западна част на щата Вирджиния. Минава през окръжните центрове Сити и Нортън и след 98 km навлиза в източната част на щата Кентъки. На протежение от 254 km пресича източната периферия на щата като минава през 6 окръжни центъра, преодолява река Охайо и при град Портсмът навлиза в щата Охайо. Оттук до края посоката на магистрала 23 е северна. В щата Охайо (378 km) преминава през столицата Кълъмбъс и още 7 окръжни центъра, в т.ч. град Толидо, при който навлиза в последната си отсечка през щата Мичиган (583 km). Минава през градовете Ан Арбър и Флинт, след окръжния център Сагъно, на протежение над 350 km следва западното крайбрежие на езерото Хюрън и завършва при градчето Макинау Сити, разположено на протока Макинак, свързващ езерата Хюрън и Мичиган, при 338 изход на Междущатска магистрала 75.

От Магистрала 23 на САЩ се отделя една магистрали, която също е от Магистралната система на Съединените щати:
 Магистрала 123  в щатите Южна Каролина и Джорджия 75 мили (121 km).

Вижте също 
 Магистрална система на Съединените щати
 Междущатска магистрална система

Източници 

1